Morrison är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Adrienne Morrison (1883–1940), amerikansk skådespelare
 Amy Morrison (född 1984), nyzeeländsk skådespelare
 Bert Morrison (1880–1969), kanadensisk ishockeyspelare
 Brendan Morrison (född 1975), kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare

 Cameron A. Morrison (1869–1953), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant, senator och guvernör för NorthCarolina

 Denny Morrison (född 1985), kanadensisk skridskoåkare

 Frank B. Morrison (1905–2004), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Nebraska

 George Ernest Morrison (1862–1920), australisk äventyrare, tidningsman och politiker

 Herbert Morrison (1888–1965), brittisk politiker

 Jennifer Morrison (född 1979), amerikansk skådespelare, fotomodell och filmproducent
 Jim Morrison (1943–1971), amerikansk poet, låtskrivare och sångare
 John Morrison (född 1979), amerikansk fribrottare
 John T. Morrison (1860–1915), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Idaho

 Majbritt Morrison (född 1933), svensk kvinna
 Marion Morrison (1907–1979), amerikansk skådespelare, regissör och producent
 Mark Morrison (född 1972), brittisk R&B-sångare
 Martin A. Morrison (1862–1944), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Indiana
 Matthew Morrison (född 1978), amerikansk skådespelare och sångare
 Michael Morrison (född 1988), engelsk fotbollsspelare

 Natasha Morrison (född 1992), jamaikansk löpare
 Ravel Morrison (född 1993), engelsk fotbollsspelare
 Robert Morrison (1782–1834), protestantisk missionär
 Robert Morrison (roddare) (1902–1980), brittisk roddare

 Scott Morrison (född 1968), australisk politiker, premiärminister
 Sean Morrison (född 1991), engelsk fotbollsspelare
 Sterling Morrison (1942–1995), amerikansk gitarrist och basist

 Temuera Morrison (född 1960), nyzeeländsk skådespelare
 Tommy Morrison (1969–2013), amerikansk tungviktsboxare
 Toni Morrison (1931–2019), amerikansk författare

 Van Morrison (född 1945), nordirländsk sångare och kompositör

 William Morrison (1785–1866), pälshandlare
 William Morrison (Kaskaskia) (1763–1837), framgångsrik pälshandelsentreprenör och köpman

Engelska efternamn
Sonnamn